Sant Sum kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Sant (distrikt i Mongoliet, Selenga), 
 Sant (distrikt i Mongoliet, Övörchangaj), 

Robotskapade Mongolietförgreningar